Открытый чемпионат Венгрии по теннису среди женщин 2018 () — ежегодный профессиональный женский теннисный турнир, проходящий в Будапеште. В 2018 году проходил с 19 по 25 февраля на зальных хардовых кортах.

Турнир-2018 является 21-м по счёту, проводящимся здесь и 2-м с 2013 года. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура с призовым фондом в 250 тысяч долларов США при турнирной сетке, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Тимея Бабош
 Парный турнир —  Оксана Калашникова /  Се Шувэй

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Доминика Цибулкова (№ 3о в мире на тот момент). Словацкая теннисистка смогла дойти до финала, где она проиграла теннисистке без посева Алисон ван Эйтванк. Бельгийка стала первой представительницей своей страны, кому удалось выиграть местные соревнования. Прошлогодняя чемпионка Тимея Бабош защищала свой титул в качестве третьего номера посева, однако во втором раунде проиграла Моне Бартель.

В парном турнире главный приз завоевали также пара без посева Хеорхина Гарсия Перес и Фанни Штоллар, которые в финале обыграли, как и в одиночном финале первых номеров посева — пару Юханна Ларссон и Кирстен Флипкенс. Прошлогодние победительницы Оксана Калашникова и Се Шувэй не защищали свой титул, однако Калашникова сыграла на турнире и в паре с россиянкой Нателой Дзаламидзе дошла до четвертьфинала.

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 12 Февраля 2018 года

Теннисистки, получившие «уайлд-кард» (WC):
  Антония Лоттнер
  Фанни Штоллар
  Панна Удварди

Теннисистка, имеющая на турнире защищенный рейтинг (PR):
  Сабина Лисицки

Теннисистки, победившие в квалификации (Q):
  Исалин Бонавентюре
  Магдалена Френх
  Хеорхина Гарсия Перес
  Арина Родионова
  Роберта Винчи

Соревнования

Одиночный турнир 
  Алисон ван Эйтванк обыграла  Доминику Цибулкову со счётом 6-3, 3-6, 7-5.
 ван Эйтванк выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Цибулкова сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 20-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Хеорхина Гарсия Перес /  Фанни Штоллар обыграли  Юханну Ларссон /  Кирстен Флипкенс со счётом 4-6, 6-4, [10-3].
 Гарсия и Штоллар выиграли дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Гран-при Будапешта
 WTA Тур 2018
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Венгрия
Теннис
Февраль 2018 года
2018